Американская баскетбольная ассоциация () — в прошлом американская профессиональная баскетбольная лига, основанная в 1967 году. Прекратила своё существование в 1976 году в связи со слиянием с Национальной баскетбольной ассоциацией.

История АБА 
В 1967 году в НБА входило десять команд и правила лиги были очень жёсткими для желающих вступить в лигу, в частности вступительный взнос составлял 1,5 миллиона долларов, при этом прибыли команд были далеки от нынешних. В результате бизнесмены в нескольких городах решили создать альтернативную профессиональную баскетбольную лигу, которая могла бы соперничать с НБА, с прицелом на слияние лиг через некоторое время. Первым комиссаром АБА стал знаменитый игрок «Миннеаполис Лейкерс» Джордж Майкен. Клубам АБА удалось выиграть у НБА борьбу за нескольких высококлассных игроков, а также переманить многих судей.

В АБА действовали правила, отличные от правил НБА: на атаку командам отводилось по 30 секунд вместо 24 в НБА, а в сезоне 1967/1968 была введена трёхочковая зона, в НБА появившаяся лишь через двенадцать лет. Также в АБА официально использовался разноцветный (красно-бело-синий) мяч, в то время как в НБА играли стандартным оранжевым мячом. Ещё одним важным отличием от НБА было наличие в АБА региональных команд, таких как «Виргиния Сквайрз» и «Каролина Кугарз», которые проводили свои домашние матчи на площадках разных городов своих штатов.

Переговоры о слиянии АБА и НБА начались ещё летом 1970 года, однако в результате иска Оскара Робертсона против НБА, в котором он требовал больше прав для игроков, суд отложил слияние. Существование АБА способствовало росту конкуренции между клубами и, как следствие, зарплат игроков. В 1976 году слияние наконец было осуществлено, но многие клубы АБА к этому времени уже прекратили своё существование из-за нехватки финансирования. В НБА перешло всего четыре клуба: «Нью-Йорк Нетс», «Денвер Наггетс», «Индиана Пэйсерс» и «Сан-Антонио Спёрс».

Комиссары лиги 

Именитый в прошлом игрок клуба «Миннеаполис Лейкерс» Джордж Майкен стал первым комиссаром АБА, который ввёл понятие о трёхочковой линии и товарный знак лиги — красно-бело-синие цвета. Майкен ушёл в отставку в 1969 году. Дэйв Дебуше, двукратный чемпион НБА в составе команды «Нью-Йорк Никс», стал последним комиссаром лиги до её слияния с НБА в 1976 году, в сезоне 1974/1975 годов он занимал должность вице-президента и генерального менеджера команды «Нью-Йорк Нетс».

 Джордж Майкен (1967—1969)
 Джеймс Карсон Гарднер (1969) (временный)
 Джек Дольф (1969—1972)
 Боб Карлсон (1972—1973)
 Майк Сторен (1973—1974)
 Тедд Мунчак (1974—1975)
 Дэйв Дебуше (1975—1976)

Команды ассоциации 
Из одиннадцати команд ассоциации всего две из них, «Индиана Пэйсерс» и «Кентукки Колонелс», в течение девяти сезонов своего существования никогда не меняли своё название и место дислокации. Помимо них место своего базирования никогда не менял клуб «Денвер Ларкс / Рокетс / Наггетс», который поначалу планировалось основать в Канзас-Сити (штат Миссури), но затем пришлось перевести в Денвер из-за отсутствия подходящей арены. В дополнение к тем четырём клубам, которые в результате слияния лиг присоединились к НБА, сохранились ещё восемь команд, которые впоследствии наследовали свои корни в старой лиге и перевели их в новую: «Даллас», «Майами», «Мемфис», «Миннесота», «Нью-Орлеан», «Хьюстон», «Шарлотт» и «Юта». В 2001 году во время переезда клуба «Ванкувер Гриззлис» Луисвилл (штат Кентукки), бывший дом «Кентукки Колонелс», рассматривался в качестве одного из четырёх финалистов для нового места клуба, но в итоге выбрали «Мемфис». В настоящее время Луисвилл является главным претендентом на следующее расширение или переселение НБА, так как в 2010 году в городе была построена новая спортивная арена «КФС Ям-центр», вмещающая 22 000 зрителей, которая намного превышает вместимость «Фридом Холла», бывшей домашней арены «Колонелс» (16 600 болельщиков).

Список чемпионов АБА

Известные игроки 
Жирным шрифтом отмечены игроки, которые в 1997 году, по случаю 30-й годовщины со дня основания АБА, были включены в символическую сборную лучших игроков ассоциации.

 Марвин Барнс
 Зелмо Бити
 Ларри Браун
 Роджер Браун
 Хуби Браун
 Джон Брискер
 Дон Бузи
 Рон Бун
 Рик Бэрри
 Джордж Гервин
 Артис Гилмор

 Луи Дампьер
 Уоррен Джебали
 Бобби Джонс
 Джимми Джонс
 Ларри Джонс
 Мел Дэниелс
 Джулиус Ирвинг
 Дэн Иссл
 Билли Каннингем
 Ларри Кенон
 Мэк Кэлвин

 Дарел Кэрриер
 Морис Лукас
 Фредди Льюис
 Джордж Макгиннис
 Даг Мо
 Мозес Мэлоун
 Джонни Нейман
 Боб Нетолики
 Билли Польц
 Джеймс Сайлас

 Чарли Скотт
 Джордж Томпсон
 Дэвид Томпсон
 Вилли Уайз
 Флай Уильямс
 Донни Фримен
 Джерри Харкнесс
 Спенсер Хейвуд
 Конни Хокинс
 Джим Чоунс

Лидеры сезона

Самые результативные игроки

Лидеры по подборам

Лидеры по передачам

Лидеры по перехватам

Лидеры по блок-шотам

Преемственность 
В 1999 году была создана новая лига, которая получила аналогичное название. В этой лиге также используется разноцветный (красно-бело-синий) мяч, но в отличие от оригинальной АБА в ней не выступают игроки такого высокого уровня, как в НБА, помимо этого игры команд новой лиги не проходят на крупных аренах, а также не транслируются на телевидении.

Примечания

Ссылки 
 Remember the ABA
 ABA Memorabilia

Американская баскетбольная ассоциация
Организации, основанные в 1967 году
Исчезли в 1976 году